KACO bezeichnet:

 KACO Dichtungswerke, eine weltweite Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Kirchardt
 KACO new energy, ein Unternehmen mit Sitz in Neckarsulm

Siehe auch:
 Kako
 Caco

Abkürzung